Sergej Viktorovič Fjodorov (), ruski hokejist, * 13. december 1969, Pskov, Rusija.

Kariera
Fjodorov je kariero začel pri klubu Dinamo Minsk v sezoni 1985/86 sovjetske lige, ko je odigral petnajst tekem ter dosegel šest golov in eno podajo. Pred sezono 1986/87 je prestopil v klub CSKA Moskva, kjer je igral v napadu s Pavlom Burejem in Aleksandrom Mogilnim ter s katerim je do sezone 1989/90 vselej osvojil naslov sovjetskega državnega prvaka. Leta 1989 je bil kot 74. izbran na NHL naboru s strani kluba Detroit Red Wings, za katerega je zaigral v sezoni 1990/91 po prebegu v ZDA. Klubu je ostal zvest kar trinajst zaporednih sezon, v katerih je osvojil vse svoje tri Stanleyjeve pokale, v sezonah 1996/97, 1997/98 in 2001/02. V ligi NHL, kjer je igral tudi za klube Anaheim Ducks, Columbus Blue Jackets in Washington Capitals, je v osemnajstih sezonah odigral 1248 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 483 golov in 696 podaj, ter 183 tekem končnice, na katerih je dosegel 52 golov in 124 podaj. Med sezonama 2009/10 in 2011/12 je igral za klub Metallurg Magnitogorsk v ligi KHL.  

Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je obakrat osvojil zlato medaljo, za rusko reprezentanco pa na treh olimpijskih igrah, kjer je osvojil po eno zlato in srebrno medaljo, ter dveh  svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil po eno zlato in srebrno medaljo. 

Tudi njegov brat Fjodor je hokejist. Leta 1998 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih, leta 2015 v Hokejski hram slavnih lige NHL, leta 2016 pa v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Statistika kariere

|-
| Dinamo Minsk
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 15
| 6
| 1
| 7
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 29
| 6
| 6
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 48
| 7
| 9
| 16
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 88
|
| 7
| 5
| 7
| 12
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 44
| 9
| 8
| 17
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 4
| 8
| 12
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 6
| 3
| 9
| +9
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 48
| 19
| 10
| 29
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 4
| 2
| 6
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 90/91
|
| 77
| 31
| 48
| 79
| +11
| 66
|
| 7
| 1
| 5
| 6
| -1
| 4
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 91
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 91/92
|
| 80
| 32
| 54
| 86
| +26
| 72
|
| 11
| 5
| 5
| 10
| +2
| 8
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 92/93
|
| 73
| 34
| 53
| 87
| +33
| 72
|
| 7
| 3
| 6
| 9
| +4
| 23
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 93/94
|
| 82
| 56
| 64
| 120
| +48
| 34
|
| 7
| 1
| 7
| 8
| -1
| 6
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 94/95
|
| 42
| 20
| 30
| 50
| +6
| 24
|
| 17
| 7
| 17
| 24
| +13
| 6
|-
| Rusija
| Svetovni pokal
| 96
|
| 5
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 95/96
|
| 78
| 39
| 68
| 107
| +50
| 48
|
| 19
| 2
| 18
| 20
| +8
| 10
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 96/97
|
| 74
| 30
| 33
| 63
| +29
| 30
|
| 20
| 8
| 12
| 20
| +5
| 12
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 97/98
|
| 21
| 6
| 11
| 17
| +10
| 25
|
| 22
| 10
| 10
| 20
| 0
| 12
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 1
| 5
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 98/99
|
| 77
| 26
| 37
| 63
| +9
| 66
|
| 10
| 1
| 8
| 9
| +3
| 8
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 99/00
|
| 68
| 27
| 35
| 62
| +8
| 22
|
| 9
| 4
| 4
| 8
| +2
| 4
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 00/01
|
| 75
| 32
| 37
| 69
| +12
| 40
|
| 6
| 2
| 5
| 7
| 0
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 01/02
|
| 81
| 31
| 37
| 68
| +20
| 36
|
| 23
| 5
| 14
| 19
| +4
| 20
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 02/03
|
| 80
| 36
| 47
| 83
| +15
| 52
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| -1
| 0
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 03/04
|
| 80
| 31
| 34
| 65
| -5
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 05/06
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 05/06
|
| 62
| 12
| 31
| 43
| -1
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 06/07
|
| 73
| 18
| 24
| 42
| -7
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 07/08
|
| 50
| 9
| 19
| 28
| -3
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 07/08
|
| 18
| 2
| 11
| 13
| -2
| 8
|
| 7
| 1
| 4
| 5
| -1
| 8
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 9
| 5
| 7
| 12
| +10
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 08/09
|
| 52
| 11
| 22
| 33
| +4
| 50
|
| 14
| 1
| 7
| 8
|
| 12
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| KHL
| 09/10
|
| 50
| 9
| 20
| 29
| 
| 47
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 10
|
| 4
| 0
| 4
| 4
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 10
|
| 9
| 2
| 4
| 6
| +5
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| KHL
| 10/11
|
| 48
| 7
| 16
| 23
| 
| 40
|
| 20
| 5
| 6
| 12
|
| 16
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| KHL
| 11/12
|
| 43
| 6
| 16
| 22
| 
| 36
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1651
| bgcolor="#7FFF00" | 586
| bgcolor="#7FFF00" | 829
| bgcolor="#7FFF00" | 1415
| bgcolor="#7FFF00" | +291
| bgcolor="#7FFF00" | 1131
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 221
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | 134
| bgcolor="#7FFF00" | 194
| bgcolor="#7FFF00" | +37
| bgcolor="#7FFF00" | 159
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Rusijo
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Rusijo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti Dinamo Minsk
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Columbus Blue Jackets
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Metallurg Magnitogorsk
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih